Vinnai ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Immanuel Vinnai (1889–1961), deutscher Landschaftsmaler
 Gerhard Vinnai (* 1940), deutscher Sozialpsychologe und Hochschullehrer